Green Park oder Greenpark steht für:

 Green Park, Park in London
 Green Park (London Underground), U-Bahn-Station in London
 Green Park (Bath), Vergnügungspark in Bath, England
 Green Park (Missouri), Ort im St. Louis County, Missouri, Vereinigte Staaten
 Green Park (Pennsylvania), Ort im  Perry County, Pennsylvania, Vereinigte Staaten
 Green Park Stadion, Cricketspielplatz in Kanpur, Indien
 Greenpark (Neuseeland), Ort in Neuseeland